Niklas Olausson (né le  à Väckelsång en Suède) est un joueur professionnel de hockey sur glace suédois.

Biographie

Carrière en club 
Gaucher, il évolue au poste d'attaquant centre. Formé au Tingsryds AIF, il joue professionnel depuis 2002 en Suède puis en Suisse. Il remporte le Trophée européen 2012 avec Luleå HF.

Carrière internationale
Il représente la Suède au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior -18 ans
 2003
Euro Hockey Tour
 2010
2013

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Tingsryds AIF || Division 1|| 40|| 5|| 5|| 10|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Tingsryds AIF || Division 1 || 32|| 11|| 23|| 34|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Tingsryds AIF || Division 1 || 35|| 21|| 26|| 47|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| IK Nyköpings Hockey|| Allsvenskan || 40|| 7|| 21|| 28|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2006-2007|| Linköpings HC|| Elitserien|| 38|| 3|| 6|| 9|| 12|| 14|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| IK Nyköpings Hockey|| Allsvenskan|| 15|| 6|| 12|| 18|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2007-2008|| Linköpings HC || Elitserien || 12|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| IK Nyköpings Hockey || Allsvenskan|| 33|| 14|| 21|| 35|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| VIK Västerås HK|| Allsvenskan|| 44|| 15|| 56|| 71|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Luleå HF|| Elitserien|| 46|| 11|| 19|| 30|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Luleå HF|| Elitserien|| 44|| 10|| 16|| 26|| 12|| 10|| 0|| 6|| 6|| 4
|-
| 2011-2012|| Luleå HF|| Elitserien|| 53|| 8|| 33|| 41|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Luleå HF|| Elitserien|| 48|| 11|| 25|| 36|| 14|| 15|| 1|| 10|| 11|| 4
|-
| 2013-2014 || Luleå HF|| SHL || 49|| 11|| 22|| 33|| 60|| 6|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2014-2015|| HC Bienne || LNA || 37 || 8 || 23 || 31 || 12 || 7 || 0 || 5 || 5|| 4
|-
| 2015-2016|| HC Bienne || LNA || 37 || 8 || 23 || 31 || 12 || 7 || 0 || 5 || 5 || 4
|-
| 2016-2017|| Kärpät Oulu || Liiga || 26 || 3 || 15 || 18 || 18 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Luleå HF|| SHL || 45 || 7|| 26|| 33|| 16|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2018-2019 || Luleå HF|| SHL || 43 || 16|| 18|| 34|| 24|| 8|| 3|| 5|| 8|| 6
|-
| 2019-2020 || Luleå HF|| SHL || 36 || 8|| 12|| 20|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Luleå HF|| SHL || 48 || 10 || 18 || 28 || 12 || 7 || 1 || 2 || 3|| 0
|-
| 2021-2022|| EHC Visp || Swiss League ||  ||

Références 

Naissance en mai 1986
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Linköpings HC
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur du Luleå HF
Joueur du HC Bienne
Joueur du Tingsryds AIF
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du HC Viège